Pedroni ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Pedroni (1914–1992), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof und vatikanischer Diplomat
 Pierpaolo Pedroni (1964–2009), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Silvio Pedroni (1918–2003), italienischer Radrennfahrer